Валерий Балаян:
 Балаян, Валерий Ашимович (1955—2018) — советский и российский тренер по греко-римской борьбе.
 Балаян, Валерий Вазгенович (род. 1960) — советский и российский режиссёр-документалист и сценарист.